Sant'Eufemia puede referirse a:
 Sant'Eufemia a Maiella, municipio de la Provincia de Pescara, en Abruzos, (Italia).
 Sant'Eufemia d'Aspromonte, municipio de la provincia de Reggio Calabria, en Calabria (Italia).

Véase también 

 Eufemia